RS-24 steht für:
 RS-24 (Rakete), eine moderne, russische Interkontinentalrakete
 RS-24 (Satellit), russischer Amateurfunksatellit
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes

RS24